Кубок ісландської ліги 2010 — 15-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складалося з двох етапів. Спочатку команди були розділені на три групи по 8 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул вчетверте у своїй історії здобув КР.

Календар

Груповий етап 
Матчі пройшли з 20 лютого до 18 квітня 2010 року.

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|22 квітня 2010

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 квітня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на futbol24  

2010
2010 у футболі